Отура () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 24 км². Население — 6598 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal no oficial de la Villa de Otura 
 Excmo. Ayuntamiento de Otura
 Microweb turística de Otura realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de Otura 
 La Banda de Música «Villa de Otura»

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады